Esteban – forma imienia Stefan
 Esteban Andrés Suárez
 (16641) Esteban – planetoida
Osoby noszace nazwisko Esteban lub Estéban
 Juan Mario Gómez Esteban
 Julián Estéban